Antas, municipio dello Stato brasiliano di Bahia
 Antas, comune della comunità autonoma spagnola dell'Andalusia
 Antas, automobile
 Antas, tempio punico-romano